СВРЗ

 Саранский вагоноремонтный завод
 Свободненский вагоноремонтный завод